David Ferrer era o atual campeão e defendeu seu título com sucesso, derrotando Stanislas Wawrinka na final por 6-4, 3-6, 6-1.

Cabeças de chave
Os quatro primeiros cabeças de chave avançam diretamente à segunda rodada.

 David Ferrer (Campeão)
 Nicolás Almagro (Semifinais)
 Stanislas Wawrinka (Final)
 Thomaz Bellucci ''(Primeira rodada)

<ol start=5>
 Horacio Zeballos ''(Primeira rodada)
 Fabio Fognini ''(Quartas de final)
 Pablo Andújar ''(Primeira rodada)
 Albert Ramos (Quartas de final)
</ol>

Chave

Finais

Metade superior

Metade inferior
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3-Byes
| RD1=Primeira rodada
| RD2=Segunda rodada
| RD3=Quartas de final
| RD4=Semifinais

|RD1-seed01=8
|RD1-team01= A Ramos
|RD1-score01-1=6
|RD1-score01-2=6
|RD1-score01-3=
|RD1-seed02=
|RD1-team02= F Cipolla
|RD1-score02-1=1
|RD1-score02-2=0
|RD1-score02-3=

|RD1-seed03=
|RD1-team03= L Mayer
|RD1-score03-1=5
|RD1-score03-2=6
|RD1-score03-3=6
|RD1-seed04=
|RD1-team04= S Bolelli
|RD1-score04-1=7
|RD1-score04-2=2
|RD1-score04-3=3

|RD1-seed05=Q
|RD1-team05= D Lajović
|RD1-score05-1=4
|RD1-score05-2=5
|RD1-score05-3=
|RD1-seed06=
|RD1-team06=
|RD1-score06-1=6
|RD1-score06-2=7
|RD1-score06-3=

|RD1-seed07=
|RD1-team07= P Lorenzi
|RD1-score07-1=3
|RD1-score07-2=3
|RD1-score07-3=
|RD1-seed08=3
|RD1-team08= S Wawrinka
|RD1-score08-1=6
|RD1-score08-2=6
|RD1-score08-3=

|RD1-seed09=7
|RD1-team09= P Andújar
|RD1-score09-1=7
|RD1-score09-2=2
|RD1-score09-3=4
|RD1-seed10=
|RD1-team10= A Montañés
|RD1-score10-1=5
|RD1-score10-2=6
|RD1-score10-3=6

|RD1-seed11=
|RD1-team11= J Sousa
|RD1-score11-1=1
|RD1-score11-2=4
|RD1-score11-3=
|RD1-seed12=WC
|RD1-team12= F Delbonis
|RD1-score12-1=6
|RD1-score12-2=6
|RD1-score12-3=

|RD1-seed13=
|RD1-team13= A Kuznetsov
|RD1-score13-1=7<sup>7
|RD1-score13-2=6
|RD1-score13-3=
|RD1-seed14=
|RD1-team14= F Volandri
|RD1-score14-1=6<sup>5
|RD1-score14-2=3
|RD1-score14-3=

|RD1-seed15=
|RD1-team15= G Pella
|RD1-score15-1=3
|RD1-score15-2=2
|RD1-score15-3=
|RD1-seed16=2
|RD1-team16= N Almagro
|RD1-score16-1=6
|RD1-score16-2=6
|RD1-score16-3=

|RD2-seed01=8
|RD2-team01= A Ramos
|RD2-score01-1=6
|RD2-score01-2=7<sup>7
|RD2-score01-3=
|RD2-seed02=
|RD2-team02= L Mayer
|RD2-score02-1=3
|RD2-score02-2=6<sup>3
|RD2-score02-3=

|RD2-seed03=
|RD2-team03=
|RD2-score03-1=1
|RD2-score03-2=4
|RD2-score03-3=
|RD2-seed04=3
|RD2-team04= S Wawrinka
|RD2-score04-1=6
|RD2-score04-2=6
|RD2-score04-3=

|RD2-seed05=
|RD2-team05= A Montañés
|RD2-score05-1=1
|RD2-score05-2=4
|RD2-score05-3=
|RD2-seed06=WC
|RD2-team06= F Delbonis
|RD2-score06-1=6
|RD2-score06-2=6
|RD2-score06-3=

|RD2-seed07=
|RD2-team07= A Kuznetsov
|RD2-score07-1=6<sup>5
|RD2-score07-2=2
|RD2-score07-3=
|RD2-seed08=2
|RD2-team08= N Almagro
|RD2-score08-1=7<sup>7
|RD2-score08-2=6
|RD2-score08-3=

|RD3-seed01=8
|RD3-team01= A Ramos
|RD3-score01-1=6<sup>4
|RD3-score01-2=4
|RD3-score01-3=
|RD3-seed02=3
|RD3-team02= S Wawrinka
|RD3-score02-1=7<sup>7
|RD3-score02-2=6
|RD3-score02-3=

|RD3-seed03=WC
|RD3-team03= F Delbonis
|RD3-score03-1=1
|RD3-score03-2=6<sup>3
|RD3-score03-3=
|RD3-seed04=2
|RD3-team04= N Almagro
|RD3-score04-1=6
|RD3-score04-2=7<sup>7
|RD3-score04-3=

|RD4-seed01=3
|RD4-team01= S Wawrinka
|RD4-score01-1=6
|RD4-score01-2=7
|RD4-score01-3=
|RD4-seed02=2
|RD4-team02= N Almagro
|RD4-score02-1=3
|RD4-score02-2=5
|RD4-score02-3=
}}

Qualificatório
Cabeças de chave

  Rogério Dutra Silva (Segunda rodada)
  Antonio Veić (Primeira rodada)
  Gastão Elias (Qualificado)
  Paul Capdeville (Segunda rodada)

<ol start="5">
 Wayne Odesnik ''(Primeira rodada)
 Dušan Lajović (Qualificado)
<li> Dustin Brown (Secgunda rodada)
<li> Boris Pašanski (Primeira rodada, desistiu)
</ol>

Qualificados

  Dušan Lajović
  Facundo Argüello

<li>  Gastão Elias
<li>  Julian Reister

Lucky Losers

  Marco Trungelliti

Chave qualificatória

Primeiro qualificador

Segundo qualificador

Terceiro qualificador

Quarto qualificador

Ligações externas
 Chave de simples
 Chave qualificatória

S